Ујездец може бити:

 Ујездец (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Ујездец (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Ујездец (Прахатице), насељено мјесто у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Ујездец (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Ујездец (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република